LPAC bezeichnet als Abkürzung
 ein Verfahren zur Audiokompression, siehe Lossless Predictive Audio Compression
 eine Erkrankung der Gallenwege, siehe Low phospholipid associated cholelithiasis

Abkürzung